Виктор Александрович Рышков (1863—1924) — русский прозаик и драматург.

Биография 
Родился в 1862 году в деревне Мышанка Старооскольского уезда Курской губернии (ныне Старооскольский район Белгородской области) в имении отца, помещика, столбового дворянина Александра Николаевича Рышкова. В семье, помимо Виктора, было ещё восемь детей.

Будущий писатель прожил в родной усадьбе первые пять лет жизни. Затем из-за сложившихся неблагоприятных обстоятельств имение пришлось продать. В 1870 году отец получил должность мирового судьи в Петербурге и постепенно перевёз туда семью. В столице Виктор стал посещать гимназию, но учёба его не привлекала, и он её забросил, так и не получив никакого образования. Зато ему нравилось чтение книг, и ещё он мечтал о морских путешествиях. Виктор пробовал поступить в Морское училище, но из-за кожного заболевания его туда не приняли. В 19 лет он уехал в Кострому и по протекции дяди устроился помощником делопроизводителя в канцелярию местного губернатора. Скучная работа тяготила Виктора, и он в свободное время начал выступать на любительской сцене, а потом и вовсе уволился со службы.

Вскоре он понял, что более всего ему по нраву сочинительство. Первый рассказ Виктор написал в 1885 году, но всё никак не мог его пристроить ни в один из местных журналов. Тогда он возвратился в Петербург. Через некоторое время удача ему улыбнулась: в 1888 году его рассказ «Вовремя. Деревенские картины» был напечатан в приложении к петербургскому журналу «Живописное обозрение стран света». В 1889 году молодой писатель женился. А спустя два года в семье Рышковых произошла трагедия — умер отец.

Со смертью Александра Николаевича началась чёрная полоса в жизни. Несмотря на то, что в семье старшим братом был Палладий, Виктору пришлось на себя взять ответственность за своих братьев и сестёр, престарелую мать, да и за собственную семью. Труд писателя не приносил постоянных доходов, и Рышковы жили впроголодь. В тот период их семья претерпела множество невзгод. Наконец, Виктору удалось устроиться канцелярским работником, но его жалованье было ничтожным для такой большой семьи, и они всё равно еле сводили концы с концами. Рышков ненавидел свою работу, но был вынужден каждое утро на неё ходить. А вечерами писал рассказы.

В 1897 году вышел из печати первый его сборник. Спустя три года было издано собрание сочинений Рышкова в двух томах, куда вошли роман и рассказы писателя. А в 1904-м вышла в свет первая его пьеса под названием «Первая ласточка». К этому времени Рышков был уже признанным беллетристом-бытовиком, печатался в журналах «Нива» и «Родина». В 1904 году ему предложили стать редактором еженедельного иллюстрированного журнала «Родная нива». Журнал, в котором публиковали свои произведения А. И. Куприн, Н. И. Позняков, Н. Д. Носков и другие литераторы, просуществовал два года. Сам Рышков вёл в нём раздел «Беседы», в котором размещал собственные произведения; в них он старался выразить всё то, что активизирует самосознание маленького человека, воспитывает в людях достоинство и внутреннюю свободу.

Признанный прозаик, Рышков всё больше занимается драматургией. Его пьесы с успехом ставятся на сцене петербургского Малого театра, в театрах Москвы, на сценах провинциальных театров по всей России. Вплоть до 1922 года сборники рассказов и пьесы писателя неоднократно выпускаются российскими издательствами. В 1914-м печатают собрание его драматических произведений в 3-х томах.

В период революционного лихолетья Рышков решил покинуть Петроград и перебраться в российскую глубинку — туда, где спокойнее и сытнее. В 1919—1921 гг. он с женой и дочерью Гали проживал в городе Алексин Тульской губернии. Там работал в местном театре режиссёром и актёром. B 1922 году они решили эмигрировать.

В ноябре отплыли на «философском корабле» в Германию, оттуда перебрались в Париж. Во французской столице Рышков пытался влиться в новую культурную среду, выступал на литературно-музыкальных вечерах с чтением своих произведений. Ему удалось наладить контакты с одним из парижских театров, руководство которого согласилось на постановку некоторых его пьес с условием перевода их на французский.

Рышковы поселились в Масси, одном из пригородов Парижа. Казалось, всё шло хорошо, жизнь постепенно налаживалась. Но 27 июля 1924 года Виктор Александрович скоропостижно скончался… Похоронен на кладбище Димарес, близ французской столицы.

Творчество 
Произведения Рышкова не особо выделяются из потока материала для «лёгкого чтения». Весьма неглубоко поставлены в них вопросы общественно-политической жизни России. Дарование писателя не вышло за пределы бытовых рассказов и пьес. Он не создал такого театрального образа, который бы пережил драматурга. Хроникёры ругали творчество Рышкова за безыдейность и легковесность.

Тем не менее, его незатейливые произведения имели успех, пьесы отличались бесспорной сценичностью. В них автор умело распределяет героев на положительных и отрицательных. Положительный персонаж — это обычно честный делец, сторонник прогресса. Таковы, например, учитель Лаптев из пьесы «Волна» или своеобразный толстовец Тихон из «Первой ласточки». Среди героев отрицательных — старое барство, столичные карьеристы, чиновники-бюрократы; изображаются они обычно ярче, живее.

Основные темы произведений Рышкова — произвол чиновничества, крестьянский и солдатский быт, оскудение и разорение дворянских семей, осуждение сословных предрассудков, мужской распущенности. Говорится в них и о роли женщины в общественной жизни, и об участии молодёжи в революционном движении, о наживе, взяточничестве. Однако решение всех этих вопросов автор рассматривает с точки зрения обывателя, не вникая в них слишком глубоко. Он считал, что порок заключается в основном в самой сущности человека, а не в общественном укладе.

Как драматург Рышков находился в стороне от всевозможных экспериментов и поисков новых форм выражения. Он был чужд символического и условного театра, который даёт режиссёру и художнику большую свободу, а актёрам — неограниченные творческие возможности. Рышков считал, что искусство актёра самоценно и преходяще, а потому старался помочь ему блеснуть в роли своим талантом.

Библиография 
 Повести и рассказы (сб.). — СПб., 1897.
 Рассказы (сб.). — СПб., 1900.
 Собрание сочинений, 3 тт. — СПб.: изд. Картавова, 1900—1906.
 Рассказы. Вторая книжка (сб.). — СПб., 1903.
 Денщики (сб.). — СПб., 1906.
 Пьесы, кн. 1. — СПб., 1908.
 Собрание драматических сочинений, 3 тт. — П.: изд. журн. «Театр и искусство», 1914.
 Былое (комедия в 4 д.). — Вологда, 1922.

Театральные постановки 
 «Первая ласточка» (1904, Малый театр, Москва)
 «Болотный цветок» (1905, Современный театр, Санкт-Петербург)
 «День денщика Душкина» (1905, Театр Корша, Москва)
 «Склеп» (1906, Театр Корша, Москва)
 «Желанный и неожиданный» (1906, Малый театр, Санкт-Петербург)
 «Волна» (1907, Театр Корша, Москва)
 «Казённая квартира» (1908, Малый театр, Москва)
 «Обыватели» (1909, Александринский театр, Санкт-Петербург)
 «Мартобря 86-го числа» (1912, театр «Кривое зеркало», Санкт-Петербург)

Семья 
 Родители:
 Отец — Александр Николаевич Рышков (1823—1891), отставной капитан артиллерии и кавалерист, почётный смотритель Тимского уездного училища (1860—1866), мировой посредник, мировой судья в Санкт-Петербурге;
 Мать — Анна Палладиевна Рышкова (в девичестве — Букреева; 1834—1919).
 Братья и сёстры:
 брат Палладий Александрович Рышков (1859—1918), член Курского Окружного суда, с 1916 г. действительный статский советник (расстрелян);
 брат Николай Александрович Рышков (1861—1905), штабс-капитан;
 брат Владимир Александрович Рышков (1865—1938);
 сестра Наталья Александровна Рышкова (1868—1915);
 сестра Любовь Александровна Рышкова (1869—1942);
 брат Михаил Александрович Рышков (1871—1958);
 сестра София Александровна Рышкова (1874—1942), служащая канцелярии Конференции Петербургской академии наук, личный секретарь академика С. Ф. Ольденбурга;
 брат Сергей Александрович Рышков (1876—1950).
 Жена — София Евгеньевна Рышкова (в девичестве — Эбергардт; 1867—1926).
 Дети:
 сын Евгений Викторович Рышков-Тарусский (1890—1945), военно-общественный деятель, журналист, писатель (покончил с собой);
 сын Лев Викторович Рышков (1892—1920?), военный врач;
 сын Палладий Викторович Рышков (1893—1930) (расстрелян);
 дочь Гали Викторовна Рышкова (1900—?).

Примечания

Литература 
 
 Владиславов И. В. Русские писатели, изд. 4. — М.—Л., 1924.
 Мезиер А. В. Русская словесность с XI по XIX со. включительно, ч. 2. — СПб, 1902.
 Назарикова О. В. Алексин-бор… «театральный» // Алексинская городская. — 2011. — 4 мая.
 Подымов А. Алексин Бор // Наука и жизнь. — 1994. — № 3.
 Театральная энциклопедия. — Т. 4 / Глав. ред. П. А. Марков. — М.: Советская энциклопедия, 1965. — С. 1152 (с илл.), 76 л. с илл.

Ссылки 
 Рышков, Виктор Александрович. MKE.
 Рышков Виктор Александрович. МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система».